Onderdistrict in Indonesië
 Koto Baru (Jambi), een onderdistrict van het regentschap Jambi in de provincie Jambi
 Koto Baru (Ende), een onderdistrict van het regentschap Ende in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Koto Baru (Karawang), een onderdistrict van het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Koto Baru (Dharmasraya), een onderdistrict van het regentschap Batu in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Koto Baru (Kayu Aro), een plaats in het regentschap Kerinci in de provincie Jambi
 Koto Baru (Sungai Tenang), een plaats in het regentschap Merangin in de provincie Jambi
 Koto Baru (Singingi Hilir), een plaats in het regentschap Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Koto Baru (Iv Nagari), een plaats in het regentschap Sijunjung in de provincie West-Sumatra
 Koto Baru (Padang Sago), een plaats in het regentschap Padang Pariaman in de provincie West-Sumatra
 Koto Baru (Payakumbuh Timur), een plaats in het regentschap Payakumbuh in de provincie West-Sumatra
 Koto Baru (Payakumbuh Utara), een plaats in het regentschap Payakumbuh in de provincie West-Sumatra
 Koto Baru (Sepuluh Koto), een plaats in het regentschap Tanah Datar in de provincie West-Sumatra
 Koto Baru (Sungai Pagu), een plaats in het regentschap Solok Selatan in de provincie West-Sumatra
 Koto Baru (Sungai Tarab), een plaats in het regentschap Tanah Datar in de provincie West-Sumatra